Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 296-os, továbbá 296A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 296-os busz (Budapest)
 296A busz (Budapest)